Баклунд — шведская фамилия:

Известные носители 
 Бэклунд, Боб (род. 1949) — американский борец и рестлер.
Баклунд, Готтард — шведский шахматист.
 Баклунд, Микаэль (род. 1989) — шведский хоккеист.
 Баклунд, Оскар Андреевич (1846—1916) — российский и шведский астроном.
 Баклунд, Хельге Гётрик (1878—1958) — российский и шведский геолог, минералог и петрограф.
 Баклунд-Цельсинг, Эльза Каролина (1880—1974) — шведская художница, портретист, пейзажист.
 Баклунд, Юхан (род. 1981) — шведский хоккеист.

Топонимы 
 Баклунд — кратер на обратной стороне Луны.
 Баклунда (гора) — гора на южном берегу залива Борзова на западном побережье острова Северный архипелага Новая Земля.